Паувельс Франк, известный в Италии как Паоло Фьямминго и Паоло Франчески (ок. 1540-1596), был фламандским художником, который после обучения в Антверпене большую часть своей жизни работал в Венеции. Он в основном известен своими пейзажами с мифологическими, аллегорическими и религиозными сценами. Он работал в стиле маньеризма, демонстрируя влияние Тинторетто, Веронезе и Бассано.

Жизнь 
Никаких конкретных подробностей о ранней жизни и обучении Пауэлса Франка не сохранилось. Считается, что он родился около 1540 года, основываясь на венецианском отчете 1648 года, в котором говорится, что он умер в возрасте 56 лет. Его место рождения точно не известно, но, вероятно, это был Антверпен, поскольку он стал членом Антверпенской гильдии Святого Луки в 1561 году.

Точные даты и подробности его поездки в Италию неизвестны. Считается, что он проезжал через Флоренцию, где общался с художниками, работавшими в мастерской Франческо I Медичи, великого герцога Тосканского. Он записан в Венеции с 1573 года, но, вероятно, был помощником в мастерской Тинторетто там уже в 1560-х годах. Около 1565 года он написал большие картины в новом зале дей Доги, после того как старый был уничтожен пожаром. Считается, что в Венеции он поддерживал контакт со своим соотечественником Лодевейком Тепутом, который также работал в мастерской Тинторетто. Возможно, эти два художника встречались в мастерской Тинторетто.

С 1584 года и до своей смерти художник состоял в гильдии художников Венеции. В Италии художник стал известен под именем Паоло Фьяминго ("Павел фламандец"). Он жил и работал в Венеции до конца своей карьеры. Он открыл успешную студию в Венеции, которая получала заказы со всей Европы.

Он работал на международных покровителей, включая Ганса Фуггера, наследника немецкой банковской династии. Фуггер поручил ему в 1580 году создать несколько серий картин для украшения замка Кирххайм в Баварии недалеко от Аугсбурга, летней резиденции семьи Фуггеров. В то время как Паоло Фьяминго в 1580-х годах создал большое количество работ для заказов Фуггера, он, по-видимому, одновременно создавал несколько версий многих композиций, созданных для семьи Фуггеров. Это говорит о том, что в то время Паоло управлял мастерской определенного размера. Другим важным заказом была картина, изображающая Меркурий, спасающий Добродетель, в серии из семи планет в Фондако деи Тедески в Венеции. Другие картины этой серии были созданы его мастером Тинторетто и великими художниками своего времени, такими как Паоло Веронезе и Якопо Пальма иль Джоване.

Он умер в Венеции 20 декабря 1596 года.

Работа 
Паоло Фьямминго писал пейзажи со многими религиозными сценами, но в основном известен своими аллегорическими и мифологическими сценами. Последние были вдохновлены Джорджоне, но были обработаны Франком с венецианской мягкостью и изяществом и помещены в сказочные пейзажи. Эти пейзажи предвосхищают итальянскую фламандскую школу, позже связанную с Полом Брилем и Яном Брейгелем Старшим. Хорошим примером является пейзаж с изгнанием гарпий (Национальная галерея, Лондон, 1592-6).

Семья Фуггеров давала различные заказы Паоло Фьямминго для украшения их нового замка Кирххайм в Вюртемберге. Считается, что он написал в общей сложности 37 полотен для Фуггеров. В 2007 году 18 из этих работ все еще находились во владении семьи, 8 - в Баварском государственном музее в Мюнхене, а одна картина находилась в частной коллекции. Большая часть этих картин долгое время оставалась единой, хотя с 17 века началось некоторое рассеяние. Они были сфотографированы в конце 19 века. Фотографии являются важным источником для понимания творчества Франка. Некоторые из работ, ранее находившихся в коллекции Фуггера, недавно появились на аукционах.

Одним из заказов Фуггера, над которым он работал между 1580 и 1592 годами, была серия из двенадцати работ, изображающих четыре возраста человека. Иконография этой серии была заимствована из "Метаморфоз" Овидия (I: 89-150), в которой рассказывается о том, как земной рай Золотого века нисходит через Серебряный век иБронзовый век превратился в борьбу и алчность воинственного Железного века.

Другой серией, созданной для Фуггеров, был набор Планет, в котором были представлены семь планет. Серия была завершена композицией "Триумф добродетели над пороками" (аукцион Сотбис в Лондоне 6 июля 2011 года). На переднем плане четыре обнаженные, частично связанные женские фигуры, лежащие на мешках и сундуках, в сопровождении свирепого вида собаки и кошки. Эта группа пороков окружена олицетворением четырех добродетелей и пяти философов или святых людей. Другая женская фигура с обнаженной грудью, покоящаяся на облаке, наблюдает за котлом, из которого выходит дым. Она также держит пару циркулей и весы. Композиция изображает Торжество Добродетелей над Пороками как суд над предателями.

Серия аллегорий Четырех Стихий, созданных для Фуггеров, утрачена, но другие серии и копии этих аллегорий все еще существуют. Полный набор был продан на аукционе Сотбис 5 декабря 2007 года лотом 17. Еще одна аллегорическая тема, трактуемая художником, - это тема четырех времен года. Набор находится в коллекции Прадо, и, как это обычно бывает с подобными работами, они иллюстрируют четыре времени года, изображая человеческую деятельность, связанную с каждым сезоном.

Среди его шедевров - "Четыре аллегории любви" (Венский историко-художественный музей, около 1585 года), в том числе "Любовное лето", "Наказание за любовь", "Взаимная любовь" и "Любовь в золотом веке". Эти последние две работы быстро стали известны благодаря гравюрам Агостино Карраччи. Возможно, что картина Карраччи "Любовь в золотом веке" послужила источником вдохновения для картины Матисса "Радость жизни".

Начиная с 1590 года пейзажи стали более важной частью творчества художника. Известно, что он рисовал пейзажные фоны для работ Тинторетто и Мэртена де Воса. В его пейзажных композициях сочетаются скандинавские традиции пейзажной живописи с венецианскими живописными сюжетами. Его манера письма свободна и менее выразительна, чем фламандские пейзажи того же времени. Его палитра явно венецианская, в основном с теплыми тонами, в которых преобладают коричневый, красный и розовый. Примером может служить пейзаж с нимфами, ловящими рыбу (Гражданская пинакотека, Виченца). В то время как пейзажная составляющая преобладает в этой композиции, присутствует элемент повествования с нимфами, ловящими рыбу, и фигурами, перемещающимися с переднего плана на задний план. Полотно относится к более позднему периоду творчества художника, когда он часто размышлял над темами охоты и рыбной ловли. Темой композиции также может быть аллегория воды. Изобилие природы, изображенной с большой точностью, показывает его фламандское воспитание. Фламандский характер смягчен очевидным венецианским влиянием, и в частности влиянием Тинторетто, отраженным в ракурсе и внезапном движении главных героев, подчеркнутых легкими штрихами и легкими штрихами.

Примечания

Ссылки 

Фламандские художники (до 1830 года)